PAL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Palau
 televizijski standard sistem PAL
 ime ali priimek Pal (madž. Pál = Pavel)

Kratice